Брусничная — название населённых пунктов в России:

 Брусничная — железнодорожная станция в Верхнекамском районе Кировской области.
 Брусничная — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Брусничная — железнодорожная станция в Суккозерском сельском поселении Муезерского района Карелии.